Ел Кармело има више значења:

 Ел Кармело (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Кармело (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Кармело (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Кармело (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику